Plusieurs comtes de Vermandois se sont appelés Herbert de Vermandois :
 Herbert  de Vermandois (vers 850-vers 900/907) ;
 Herbert II de Vermandois (vers 880-943) ;
 Herbert III de Vermandois (vers 954-vers 993/1002) ;
 Herbert IV de Vermandois (vers 1032-vers 1080) ;

Homonymie dynastique